Static Age — студийный альбом американской хоррор-панк группы The Misfits. Был записан в 1978 году, но выпущен только в 1996 году.

Об альбоме 
В августе 1977 года The Misfits выпустили свой дебютный сингл «Cough/Cool» на лейбле Blank Records, управляющим которого был Гленн Данциг. Несколько месяцев спустя лейбл Mercury Records предложил Данцигу тридцать часов студийного времени в обмен на права на имя Blank Records. Предложение было принято, и в январе-феврале 1978 года Misfits записали семнадцать треков.

Однако группа не смогла найти лейбл, заинтересованный в выпуске альбома, поэтому они ограничились выпуском четырёх треков: «Bullet», «We Are 138», «Attitude», и «Hollywood Babylon».

В 1996 году The Misfits представила бокс-сет The Misfits, в который входил полный альбом Static Age, спустя восемнадцать лет после записи: четырнадцать треков, записанных в 1978 году, и три трека («She», «Spinal Remains» и «In the Doorway»), смикшированные в 1996 году. В 1997 году Static Age был издан в формате одиночного CD.

Песни 
Несколько песен альбома основаны на фильмах ужасов и американской истории 1960-х и 1970-х годов. «Return of the Fly» заимствует своё название у фильма «Return of the Fly» («Возвращение мухи»), 1959 года. «Bullet» ссылается на убийство президента Джона Кеннеди. «She» предположительно рассказывает о Патрисии Херст.

Список композиций 
 «Static Age» — 1:47
 «TV Casualty» — 2:24
 «Some Kinda Hate» — 2:02
 «Last Caress» — 1:57
 «Return of the Fly» — 1:37
 «Hybrid Moments» — 1:42
 «We Are 138» — 1:41
 «Teenagers from Mars» — 2:51
 «Come Back» — 5:00
 «Angelfuck» — 1:38
 «Hollywood Babylon» — 2:20
 «Attitude» — 1:31
 «Bullet» — 1:38
 «Theme for a Jackal» — 2:41
 «She» — 1:24
 «Spinal Remains» — 1:27
 «In the Doorway» — 1:25
 Untitled (studio banter and recording outtakes) — 8:43
 Untitled (blank track) — 0:06

В работе над альбомом участвовали 
 Гленн Данциг — вокал
 Джерри Онли — бас-гитара
 Фрэнк Ликата (под псевдонимом Фрэнче Кома) — гитара
 Джим Катанья (под псевдонимом Мистер Джим) — ударные

Примечания 

Альбомы The Misfits
Альбомы Caroline Records
Альбомы хоррор-панка